Amerikai Egyesült Államok
 Foster (Indiana)
 Foster (Kentucky)
 Foster (Minnesota)
 Foster (Missouri)
 Foster (Nebraska)
 Foster (Oklahoma)
 Foster (Oregon)
 Foster (Rhode Island)
 Foster (Clark megye, Wisconsin)
 Foster (Eau Claire megye, Wisconsin)
 Foster megye, Észak-Dakota
 Ausztrália
 Foster (Victoria)